Manuel Ortiz Toribio (Huelva, 22 de agosto de 1984) é um futebolista profissional espanhol, volante, milita no Real Zaragoza.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Sevilla Fútbol Club
Futebolistas do Málaga Club de Fútbol
Futebolistas do Club Atlético Osasuna
Futebolistas do Real Zaragoza
Futebolistas do Elche Club de Fútbol
Futebolistas do Hércules de Alicante Club de Fútbol